Капрера — остров в составе архипелага Ла-Маддалена, административно относящегося к муниципалитету Ла-Маддалена на северо-востоке Сардинии.
 (479) Капрера — астероид главного пояса, принадлежащий к тёмному спектральному классу C.